DBH peut désigner :
 'DBH (vers 230 – 240), un roi d'Aksoum ;
 dopamine bêta-hydroxylase, une enzyme (EC 1.14.17.1) qui chez les humains est codée par le DBHgène ;
 Dragon Ball Heroes.